Lydos (ou Lydus, forme latine) est le nom de :
 Lydos, roi légendaire de Lydie, de la dynastie des Atyades ;
 Lydos, peintre de vases attiques du .
 Joannes Laurentius Lydus ou Jean le Lydien, érudit byzantin du .